James Lonsdale kan syfta på:

James Rolston Lonsdale, brittisk parlamentsledamot
James Lonsdale, brittisk målare
James Lowther, 1:e earl av Lonsdale, brittisk peer
James Lowther, 7:e earl av Lonsdale, brittisk peer